Валентин Смирно́в:
 Смирнов, Валентин Александрович (1930—1992) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Валентин Алексеевич (1933—1996) — советский инженер-конструктор, генеральный конструктор СМКБ (ОКБ) «Новатор» (1989—1996)
 Смирнов, Валентин Георгиевич (род. 1956) — российский учёный-историк, директор РГАВМФ.
 Смирнов, Валентин Григорьевич (1923—2008) — доктор наук, профессор, генерал-лейтенант милиции, начальник Омской ВШМ.
 Смирнов, Валентин Пантелеймонович (род. 1937) — советский и российский физик.
 Смирнов, Валентин Сергеевич (род. 1986) — российский легкоатлет.